Мирненский поселковый совет

Украина 
 Мирненский поселковый совет (Волновахский район) — Донецкая область
 Мирненский поселковый совет (Мелитопольский район) — Запорожская область
 Мирненский поселковый совет (Краснодонский район) — Луганская область
 Мирненский поселковый совет (Каланчакский район) — Херсонская область

См. также
Мирнинское городское поселение — Россия, Кировская область, Оричевский район